Planaphrodes är ett släkte av insekter som beskrevs av Hamilton 1975. Planaphrodes ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Planaphrodes